Sant'Antonio puede referirse a:
 Sant'Antonio, comuna suiza del cantón del Tesino, localizada en el distrito de Bellinzona, círculo de Giubiasco
 Sant'Antonio Abate, municipio italiano de la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania, Italia
 Sant'Antonio di Gallura, municipio  de la Provincia de Sácer, en Cerdeña, Italia